Bajora est un nom propre d'origine ibérique qui peut désigner:

Personnalités 

 Serafín Baroja (1840-1912), ingénieur et écrivain espagnol, patriarche de la grande famille des Baroja;
 Ricardo Baroja (1871-1953), peintre et écrivain espagnol; 
 Pío Baroja (1872-1956), écrivain espagnol de la génération de 98;
 Carmen Baroja (1883-1950), intellectuelle espagnole, écrivaine et ethnologue espagnole, figure du Lyceum Club Femenino de Madrid;
 Julio Caro Baroja (1914-1995), anthropologue, historien et académicien espagnol;
 Pío Caro Baroja (1928-2015), cinéaste espagnol; 
 José Baroja (1983-), écrivain et éditeur chilien;
 Alain Baroja (1989-), joueur de football vénézuélien.

Localité 

 Baroja, est une commune ou une contrée appartenant à la municipalité de Peñacerrada dans la province d'Alava, situé dans le Pays basque espagnol.